«Уровень 16» (англ.Level 16) — это канадский антиутопический триллер, фильм 2018 года режиссёра Данишки Эстерхази с Кэти Дуглас в главной роли.

Сюжет 
Шестнадцатилетняя Вивьен вместе с другими девушками ее возраста воспитывается в Академии Весталис, школе-интернате, по своей обстановке больше похожей на тюрьму. Девушек обучают быть идеальными женщинами. Преодоление 16-го уровня программы ведёт к удочерению самых прилежных учениц статусными семьями. Днем девушки прилежно проходят обучение и самозабвенно трудятся, а вечера коротают за просмотром фильмов о добродетели. На первый взгляд, ничего необычного, но стоит Вивьен заглянуть за кулисы привычного распорядка и раскроется страшная правда...

В ролях 
Кэти Дуглас — Вивьен

Селина Мартин — София

Сара Каннинг — мисс Бриксил

Питер Аутербридж — доктор Миро

Алексис Уилан — Эйва

Амалия Вильямсон — Рита

Владимир Цыглян — охранник Алекс

Вэл Овчаров — второй охранник

Шейла Маккарти — Миссис Денисон

Джеймс Перселл — Мистер Денисон

Критика 
Фильм получил в основном положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 73% на основе 11 рецензий. На сайте IMDb фильм имеет оценку 6,0 из 10.

Ссылки 
 Обзор и критика LA Times
 Обзор и критика Hollywood Reporter

Фильмы по алфавиту
Фильмы 2018 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы Канады 2018 года
Фантастические фильмы Канады
Фильмы о женщинах